Siric ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Siric, König des angelsächsischen Königreichs Essex, siehe Sigeric I.
 Zlatan Siric (* 1942), deutsch-kroatischer Trainer